Trócsányi Zoltán (1886–1971) nyelvész, irodalomtörténész
Trócsányi Zoltán (1961) fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja